Wstawaj, Donbass! (ros. Вставай, Донбасс!, tłum. Powstań, Donbasie!) – pieśń w języku rosyjskim będąca hymnem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej w latach 2014–2015. Została zastąpiona przez utwór Sław´sia, Riespublika nasza narodnaja! (Славься, Республика наша народная!). Wstawaj, Donbass! został prawdopodobnie skomponowany przez lokalny zespół punk rockowy Dień Triffidow (День Триффидов) w kwietniu 2014, wykonywano go także w wersji orkiestrowej. Jesienią 2014 tzw. ministerstwo kultury DNR wystąpiło do organizacji zrzeszających rosyjskich pisarzy i kompozytorów o stworzenie nowego hymnu.

Tekst

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wstawaj, Donbass! na YouTube

Hymny państwowe
Doniecka Republika Ludowa